«Синок» — кінофільм режисера Лариси Садилової, що вийшов на екрани в 2009 році.

Зміст 
У російському провінційному містечку живе сім'я: батько і син-підліток. Батько - непитущий і багато працює, щоб син ні в чому не потребував. Андрій навчається в коледжі. Одного разу в компанії однолітків з'являється дівчина, що подорожує автостопом, і хлопець зникає...

Ролі

Знімальна група 
 Режисер — Лариса Садилова
 Сценарист — Лариса Садилова
 Продюсер — Рустам Ахадов
 Композитор — Ахмад Бакаєв

Посилання 

Фільми-драми Росії